Il termine team è la traduzione inglese di "squadra".

Team può avere diversi significati, di seguito riportati.

Geografia 
 Fiume Team – affluente del fiume Tyne presso Gateshead, in Inghilterra

Cinema, radio e televisione 
 The Team – rete radiofonica sportiva canadese
 The Team – serie televisiva ambientata in diversi paesi africani e asiatici
 The Team – una serie televisiva poliziesca europea del 2015
 The Team – reality show trasmesso da Channel One Russia
 "The Team" – episodio della serie televisiva Agents of S.H.I.E.L.D.

Musica 
 Team – gruppo musicale slovacco
 Team – gruppo musicale statunitense
 Team – canzone di Beverly Gould-Copeland presente nell'episodio di Shining Time Station Schemer Goes Camping
 Team – singolo di Lorde del 2013
 Team – singolo di Iggy Azalea del 2016
 Team – singolo di Bresh del 2020
 The Team – gruppo musicale statunitense

Acronimi 
 The European Alliance of EU-critical Movements – alleanza euroscettica
 The Electors' Action Movement – lista politica municipale di Vancouver, in Columbia Britannica
 The Evangelical Alliance Mission – organizzazione missionaria cristiana evangelica
 Transmission Electron Aberration-corrected Microscope – progetto di ricerca volto a sviluppare un microscopio elettronico ad altissima risoluzione
 TEAM Linhas Aéreas – compagnia aerea con base all'aeroporto Jacarepagua di Rio de Janeiro, in Brasile
 Tessera europea di assicurazione malattia – tessera sanitaria utilizzata in Europa
 The Emigration Action Movement – movimento candidato alle elezioni del Consiglio comunale di Cork del 1960, incluso il futuro Lord Mayor TP Leahy
 La Confederation of Thai Electrical Appliances, Electronic Automobile & Metalworkers – federazione sindacale in Thailandia

Voci correlate 
 Teams
 Squadra